Michael Ruck ist der Name folgender Personen:

* Michael Ruck (Politikwissenschaftler) (* 1954), deutscher Politikwissenschaftler und Historiker
 Michael Ruck (Chemiker) (* 1963), deutscher Chemiker